«Occam's Razor» () — третья серия первого сезона телесериала «Доктор Хаус». Её премьера состоялась 30 ноября 2004 года на телеканале Fox. 

В ней после бурной ночи со своей подружкой студент колледжа неожиданно теряет сознание, заставляя Хауса и его команду ломать голову над причиной стремительного падения лейкоцитов, а в клинике Хауса ждут женщина, у которой заболела нога после 6-мильной пробежки, и мальчик с mp3-плеером в прямой кишке.

Сюжет 
Брендон, молодой парень 22 лет, отключается во время секса со своей подружкой, за несколько минут до этого он жаловался на кашель, а на теле проявилась небольшая сыпь. В больнице его самочувствие не улучшается. Хаус по просьбе Уилсона берет его дело. Анализ крови и КТ брюшной полости не выявили видимых отклонений.

Первый дифференциальный диагноз. Предлагается артрит, но он не вызвал бы проблем с давлением, также предлагают карциноид, аллергию. Но ни один из предложенных диагнозов не подходит под все симптомы. Главная задача — нормализовать давление, поэтому, не поставив точный диагноз, Хаус назначает лечение и несколько тестов — тесты стимуляции АХТГ и ЭКГ.

В это время Хаусу приходится отрабатывать свои часы в больнице и принимать пациентов. Делает он это с большой неохотой.

В это время пациенту становится хуже, нужно отменять антибиотики, так как давление падает, креатинин растет, в легких образуется жидкость, почки отказывают… Но симптомы не дают четкого понятия, что с Брендоном.

Следующий дифференциальный диагноз. Врачи предлагают следующие варианты — инфекция брюшной полости, вирусный миокардит, аллергию, гипотиреоз. Поскольку ни один из названных и в этот раз диагнозов не охватывает все симптомы, речь заходит о таком понятии как бритва Оккама. Хаус задается вопросом, почему один проще чем два? И предлагает лечить пациента сразу от двух заболеваний, так как именно они охватывают все симптомы, кроме кашля. Доктор Хаус назначает лекарства против инфекции и лечение от гипотиреоза. Может ли быть такое, что у пациента два редких заболевания одновременно и случайно? Команда Хауса, конечно же, сомневается и идет делать анализы на всевозможные вирусные инфекции.

Хаус, зайдя к своим подчиненным, предложил им сделать анализ мочи, который выявил острый нефрит. Кроме того анализ выявил отсутствие гипотиреоза. Анализ на лейкоциты показал, что их уровень очень низкий, и иммунная система Брендона отказывает. Его помещают в стерильный бокс, где проводят биопсию костного мозга.

Хаус же продолжает думать над задачей, исходя из самого первого симптома — кашля. И ему приходит мысль, что парень, принимая таблетки от кашля, мог отравиться колхицином, который и вызвал все остальные симптомы, правда, при условии, что таблетки от кашля были перепутаны фармацевтом и вместо них Брендон принимал лекарство от подагры. Проверяя эту теорию, мать Брендона в сопровождении невесты сына и Чейза отправились в аптеку, чтобы выяснить, какие лекарства выдал фармацевт, и все признали, что это были маленькие, круглые, желтые таблетки. Хаус у себя в кабинете с Уилсоном рассуждает, как такое возможно, ведь его теория гениальна.

Оставаясь верным своей идеей, Хаус все-таки назначает тяжелую и сложную операцию, чтобы диагностировать лимфому, но во время процедуры у парня отказывает сердце. Тогда Хаус все-таки решает лечить его от отравления колхицином, так как это вещество могло также содержаться в экстази, которое Брендон принимал пару раз. Брендону действительно становится лучше, но кашель не отпускает его, и он просит разрешения все-таки принять уже новые таблетки от кашля. При этом он видит, что эти таблетки с буквами на поверхности, а старые были без них. В это же время Хаус, перерыв весь отдел фармацевтики, приходит к такому же выводу.

Ссылки 
 Бритва Оккама на сайте Fox
 Бритва Оккама на TV.com

Эпизоды 1-го сезона телесериала «Доктор Хаус»
Эпизоды телесериалов США 2004 года